Жерихин – русская фамилия.

Известные носители 
 Жерихин, Владимир Васильевич  (1945—2001) — советский и российский эволюционист, колеоптеролог. 
 Жерихин, Николай Васильевич (род. 1923) — советский конструктор и учёный.